Вале́рий Андре́ев:
 Андреев, Валерий Георгиевич (род. 1958) — советский и российский учёный, физико-химик.
 
 Андреев, Валерий Павлович (1947—2010) — советский и российский историк.
 Андреев, Валерий Юрьевич (1955—1998) — советский звукорежиссёр.